Arusha bezeichnet:

 Arusha, eine Stadt in Tansania
 Arusha (Region), eine Region in Tansania
 Arusha (CC) und Arusha (Distrikt), ein Distrikt in Tansania
 Arusha (Mythologie), die roten Pferde des Sonnengottes in der indischen Mythologie
 Arusha (Ethnie), eine Volksgruppe in Arusha (Region)